Mads Reginiussen (Alta, 1988. január 2. –) norvég labdarúgó, a Ranheim középpályása. Bátyja, Christian Reginiussen és öccse, Tore Reginiussen is labdarúgó.

Források 
Mads Reginiussen adatlapja a transfermarkt.fr oldalon 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Alta IF labdarúgói
A Tromsø labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói